Der Zentralbezirk (hebräisch ) in Israel ist einer der sechs Bezirke des Landes. Er ist 1294 Quadratkilometer groß und hat 2.115.800 Einwohner. Die Bezirkshauptstadt ist Ramla.

Bevölkerungsentwicklung

Gliederung 

Das Gebiet ist in vier Unterbezirke () unterteilt. Die Siedlungen sind in Regionalverwaltungen (), Gemeindeverwaltungen () und Stadtverwaltungen () organisiert.

Frühere Gemeinden 
 Kadima (zusammengelegt mit Tzoran; jetzt Tzoran-Kadima)
 Maccabim-Re'ut (zusammengelegt mit Modi’in; jetzt Modi’in-Maccabim-Re'ut)
 Modi’in (zusammengelegt mit Maccabim-Re'ut; jetzt Modi’in-Maccabim-Re'ut)
 Newe Monosson (zusammengelegt mit Jehud und nun autonomer Stadtteil in Jehud-Monosson)
 Tzoran (zusammengelegt mit Kadima; jetzt Tzoran-Kadima)
 Jehud (zusammengelegt mit Newe Monosson; jetzt Jehud-Monosson)
 Ramot HaShavim war von 1951 bis 2003 Lokalverband, kam dann unter die Zuständigkeit des Regionalverbandes.

Siehe auch 
 Bezirke Israels
 Liste der Städte in Israel

Weblinks

Einzelnachweise 

Bezirk in Israel